Георгий Тунёв (; род. 17 апреля 2001 года, Нарва) — эстонский футболист, полузащитник итальянского клуба СПАЛ. Игрок сборной Эстонии.

Карьера 
Воспитанник нарвского футбола, первым тренером был Олег Курочкин. Впервые сыграл за основной состав «Нарва-Транс» в Мейстрилиге полузащитник уже в 15 лет.

В феврале 2018 года Тунев переехал в Италию, где в его услугах заинтересовался СПАЛ. В первое время футболист выступал его за молодежную команду. В сезоне 2019/20 хавбек стал привлекаться к занятиям с основным составом. Несколько раз он попадал в заявку СПАЛа на матчи Серии А. 15 декабря 2019 года 18-летний футболист дебютировал за «бело-голубых», выйдя на замену вместо Велипе Дал Бело в поединке против «Ромы», который завершился в пользу римлян со счетом 1:3. Таким образом Тунев стал третьим эстонским представителем, после Марта Поома и Рагнара Клавана, сыгравшим в европейском топ-чемпионате. Всего в сезоне 2019/20 сыграл 10 матчей за СПАЛ, а его клуб вылетел из Серии А. В сезоне 2021/22 игрок выступал на правах аренды за «Каррарезе» в Серии С.

Сборная 
Выступал за сборные Эстонии младших возрастов, всего провёл 38 матчей и забил один гол.

5 сентября 2020 года дебютировал за национальную cборную Эстонии в игре против Грузии. Во второй половине 2020 года провёл 6 матчей за сборную. В сентябре 2022 года после почти двухлетнего перерыва снова сыграл за команду.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Sports.ru
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Нарва-Транс»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Каррарезе»